Samsung GT-S7270 Galaxy Ace - smartfon firmy Samsung, zaprezentowany w 2013 roku. Następca modelu Galaxy Ace 2.

Telefon występuje w sześciu odmianach:
 GT-S7272 - Ace 3 Duos
 SCH-I679 - Ace 3 I679
 GT-S7275, GT-S7275R - Ace 3 LTE
 GT-S7272C - Ace 3 S7272C
 GT-S7278 - Ace 3 S7278
 GT-S7278U - Ace 3 S7278U

Telefon dostępny jest w kolorach: białym, czerwonym (wiśniowym) i czarnym.

Bibliografia
 mGSM: Samsung Galaxy Ace 3

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie Telepolis.pl
 Telefon w bazie mGSM.pl

Smartfony
Telefony Samsung
Urządzenia z systemem operacyjnym Android
Telefony komórkowe z 2013 roku